Municipio de Belknap puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Belknap (condado de Pottawattamie, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Pottawattamie.
 Municipio de Belknap (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Presque Isle.